Le nom Forsyth peut désigner :

Patronymes 
 
 Allison Forsyth, sportive canadienne ;
 Andrew Russell Forsyth, un mathématicien écossais ;
 Bill Forsyth, réalisateur, scénariste et producteur britannique ;
 Bruce Forsyth, acteur, animateur de télévision et chanteur britannique ;
 Frederick Forsyth, journaliste et romancier britannique ;
 George Alexander Forsyth, officier de la United States Army ;
 George Forsyth, footballeur et homme politique péruvien ;
 James Bell Forsyth, fondateur du domaine Cataraqui ;
 James William Forsyth, officier de la United States Army ;
 Joseph Bell Forsyth, premier maire de Cap-Rouge et fils de James Bell Forsyth ;
 Malcolm Forsyth, compositeur et tromboniste canadien ;
 
 Rosemary Forsyth, actrice américaine ;
 Tim Forsyth, athlète australien ;
 Thomas Douglas Forsyth (1827-1886), diplomate et explorateur britannique ;
 Tom Forsyth, joueur de football écossais ;
 William Forsyth, botaniste britannique ;
 William Forsyth, joueur de rugby écossais.

Toponymes 

 Forsyth, ville de Géorgie
 Forsyth, un village du comté de Macon dans l'Illinois.
 Forsyth, ville du Missouri
 Forsyth, ville du Montana
 , districts politiques des États-Unis

Patronyme anglais
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de localités aux États-Unis